Baeriswyl ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Baeriswyl (1889–1960), Schweizer Politiker und Staatsrat
 Armand Baeriswyl (* 1962), Schweizer Mittelalterarchäologe und Historiker
 Bruno Baeriswyl (1941–1996), Schweizer Maler aus Freiburg im Üechtland
 Hugo Baeriswyl († 2007), Schweizer Unternehmer und Verleger
 Pascale Baeriswyl (* 1968), Schweizer Diplomatin